Nägeli steht für:

 Nägeli (Patrizierfamilie)

Nägeli oder Naegeli ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Nägeli (1863–1935), Schweizer Zoologe und Entomologe

 Edi Nägeli (1912–1979), Schweizer Fußballfunktionär
 Eduard Naegeli (1906–1977), Schweizer Jurist und Kunstförderer
 Elisabeth Nägeli (1897–1988), Schweizer Juristin und Frauenrechtlerin

 Harald Naegeli (* 1939), Schweizer Graffitikünstler
 Heinrich Hüni-Nägeli (1790–1854), Schweizer Politiker, Advokat, Lehrer und Unternehmer

 Konrad Nägeli (1881–1951), Schweizer Politiker (FDP)
 Magdalena Nägeli (1550–1628), Berner Patrizierin
 Oskar Naegeli (1885–1959), Schweizer Dermatologe und Schachspieler

 Otto Naegeli der Ältere (1843–1922), Schweizer Mediziner, Heimatforscher und Schriftsteller in Mundart
 Otto Naegeli (1871–1938), Schweizer Mediziner
 Theodor Naegeli (1886–1971), Schweizer Chirurg in Tübingen
 Tina Nägeli (* 1985), Schweizer Radio- und Fernsehmoderatorin
 Walter Nägeli (1881–1965), Schweizer Richter
 Wilfried Naegeli (* 1932), Schweizer Arzt und Politiker

Siehe auch:
 Naegeli-Syndrom, eine Hautkrankheit
 Nägele